Balázs Árpád
 Balázs Árpád (1874–1941) hegedűművész, dalköltő, rendőr-főkapitányhelyettes
 Balázs Árpád (1937) Erkel Ferenc-díjas zeneszerző
 Balázs Árpád (1941) mezőgazdasági gépész üzemmérnök
hasonló nevűek
 Balás Árpád (1840–1905) mezőgazdász, egyetemi tanár, szakíró
 Balázs G. Árpád (1887–1981) festő, grafikus (teljes neve Balázs Géza Árpád)